Tibacuy kan syfta på:

Colombia 

 Tibacuy (kommun), Cundinamarca, 
 Tibacuy (ort), Cundinamarca,